, на западе более известный как Marine Boy — короткий чёрно-белый аниме-сериал, выпущенный в 1965 году студией Tele-Cartoon Japan. Изначально планировалось выпустить 12 серий но в результате работа была свёрнута, и трансляция остановилась на трёх первых сериях. Середина 1960-х годов считается периодом, когда анимация переходила из чёрно-белого на цветной формат, в том числе и в Японии. Таким образом в 1966 году вышла новая и цветная версия сериала под названием , которая стала одним из первых цветных аниме. Изначально предполагалось начать трансляцию сериала по телеканалу Fuji TV, однако те отказались, боясь, что цветное аниме может сбить высокие рейтинги другого чёрно-белого сериала , в результате сериал транслировался по телеканалу Tokyo Broadcasting System в 19:00 по четвергам. Несмотря на это рейтинги сериала были крайне низкими. Так было выпущено 13 серий аниме, хотя изначально планировалось больше. Третья и самая длинная часть сериала начала транслироваться по телеканалу Fuji TV с 1969 года. Серии были отреставрированы в 2009 году и выпущены на DVD в рамках проекта Warner Archive Collection.

Сюжет 
Действие происходит в будущем. Человечество начинает осваивать дно океана. Там создаются новые колонии, подводное скотоводство, базы для научных исследований и добываются природные ископаемые. Для того, чтобы поддерживать мир и порядок под водой было создано военизированное крыло — океанский патруль. Один из её главных представителей — мальчик, который получает уникальные приспособления от профессора Фамбла, позволяющие ему развивать скорость и силу под водой до огромных размеров, защищаться от ранений, а также дышать под водой. Сам же мальчик владеет хорошо боевыми искусствами, и отлично водит корабли. Его — главная задача сохранения порядка в океане, в этом мальчику будут помогать морские обитатели: дельфин по имени Сплашер и русалка — Нептина.

Роли озвучивали 
 Норико Охара — Марин бой
 Горо Ная — Доктор Маринер
 Ёсико Ота — Эруму-бой
 Тадаси Накамура — Фамбл
 Кадзуко Сугияма — Принцесса Камелия

Английская версия 
Голос Марин Боя, Нептины и Кликли озвучивала Коринна Орр, известная озвучкой Трикси из аниме Спиди-гонщик, также Джэк Гримс, ранее принимавший участие в озвучке персонажей Спиди-гонщика озвучил профессора Фамла и Сплашера. Питер Фернандез озвучивал Пипера и Доктора Маринера и также известен участием в озвучании аниме Ambassador Magma, Ultraman, Space Battleship Yamato и многих фильмов о Годзилле. Джек Картис озвучивал Бальтона.

Примечания

Ссылки 
 Marine Boy на сайте thechestnut 
 
 
 
Чёрно-белые мультфильмы